Бетсі Нагелсен і Рената Томанова були чинними чемпіонками.

Judy Chaloner і Даян Еверс виграли титул, у фіналі перемігши пару Лінн Гаррісон і Марселла Мескер з рахунком 6–2, 1–6, 6–0.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 

Жінки, парний розряд